Смирно́вская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Смирновская улица — улица в Краснодаре.
 Смирновская улица — улица в Люберцах.
 Смирновская улица — улица в Минусинске.
 Смирновская улица — улица в Москве.
 Смирновская улица — улица в Нижнем Новгороде.

Украина 
 Смирновская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Смирновский переулок (Таганрог)
 Улица Смирнова

Источник: :Яндекс.Карты.